Calosphaeriopsis är ett släkte av svampar. Calosphaeriopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Calosphaeriopsis